Okyroë oder Okyrrhoë ist in der griechischen Mythologie:

 Okyroë (Okeanide)
 Okyroë (Tochter des Imbrasos)
 Okyroë (Mutter des Hippomedon)
 Okyroë (Tochter des Cheiron)
 Okyroë (Mutter des Kaïkos)

Okyrhoe ist:
 (52872) Okyrhoe, ein Asteroid des Zentauren-Typs